Schwartz kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Schwartz
 Maximilian Schwartz
 Michael D. Schwartz
 Oskar Schwartz
 Ernest Justus Schwartz

Robotskapade auktorsförkortningar